Охтирка — місто в Сумській області на Слобожанщині.
 Охтирка — річка в Україні, у межах Охтирського району Сумської області.
 Охтирка — станція Сумської дирекції Південної залізниці.
 Охтирка — село у Колпнянському районі Орловської області.